Зуевка — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Зуевка — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Казахстан 
 Зуевка — село в Алтынсаринском районе Костанайской области.

Россия 
 Зуевка — деревня в Караидельском районе Башкортостана.
 Зуевка — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Зуевка — город в Кировской области, административный центр Зуевского района.
 Зуевка — село в Солнцевском районе Курской области.
 Зуевка — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Зуевка — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Зуевка — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Зуевка — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Зуевка — поселок в Нефтегорском районе Самарской области.
 Зуевка — деревня в Октябрьском районе Челябинской области.

ДНР 
 Зуевка — посёлок городского типа в Харцызском городском совете ДНР.

Реки 
 Зуевка — река в Смоленской области России, приток Каспли.
 Зуевка — река в Московской области России, приток Таруссы.